Sjöborg kan avse:

 Sjöborg (navalakademisk förening) – sällskapsklubb

Efternamn 
Sjöborg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 1913 bars av 288 personer bosatta i Sverige.
 Erik Sjöborg (1878–1959), diplomat och jurist
 Nils Henrik Sjöborg (1767–1838), historiker, fornforskare och professor

Geografi 
 Sjöborg, Blekinge, medeltida fästning och stad, miste privilegierna 1600.
 Sjöborg, Västergötland, medeltida borg vid Hjällsnäs, Stora Lundby socken, Lerums kommun.
 Sjöborg, Houtskär, ett skär i Houtskär, Egentliga Finland.
 Sjöborg, Ingå, ett skär i kommunen Ingå, Nyland.

Källor

Svenska efternamn